Angelo Niculescu (1921-2015) – allenatore di calcio e calciatore rumeno, di ruolo centrocampista
 Claudiu Niculescu (1976) – allenatore di calcio ed ex calciatore romeno, di ruolo attaccante
 Cezar Niculescu (1927–...) – cestista rumeno
 Dan Niculescu (1929-1999) – cestista rumeno
 Dan Niculescu (1953) – ex cestista rumeno
 Emil Niculescu (1932-2014) – cestista rumeno
 Monica Niculescu (1987) – tennista rumena
 Radu Niculescu (1975) – ex calciatore rumeno, di ruolo attaccante
 Viorica Niculescu, nome coniugale di Viorica Antonescu (1934-2008) – cestista rumena, moglie del cestista Dan Niculescu